Il doppio del torneo di tennis Canella Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gabriel Trifu e Tom Vanhoudt che hanno battuto in finale Carlos Berlocq e Ricardo Mello 6-4, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Massimo Bertolini /  Sebastián Prieto (primo turno)
 Tomáš Cibulec /  Petr Pála (primo turno)

 Lukáš Dlouhý /  David Škoch (primo turno)
 Gabriel Trifu /  Tom Vanhoudt (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Canella Challenger 2005